Ба́нксия тропи́ческая () — вид деревьев семейства Протейные.

Ареал 
 в диком виде произрастает в северной Австралии, а также на Новой Гвинее и островах Ару. Единственный вид рода, не являющийся эндемиком Австралии.

Описание 
 — это небольшое дерево до 5 метров высотой с большими зелёными зубчатыми листьями и жёлтыми цветами.

Таксономия 
Существуют различные мнения о близости вида к другим. Цветение схоже с цветением , в то время, как листья напоминают . В любом случае  относится к ряду Salicinae.

Культивирование 

Растение относится к редко выращиваемым.

Источники

Примечания 

Протейные
Флора Австралии и Океании